Keglevich István (1840–1905) országgyűlési képviselő, operaházi intendáns, főrend, színházi intendáns
 Keglevich István (1880–1962) festőművész, költő, földbirtokos
 Keglevich István (1927–2000) római katolikus áldozópap